W Polsce
 Luszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów 
 Luszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz
 Luszowice – gromada